Ришбур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Ришбур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Ришбур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале